Гран-прі Кореї 2010 (офіційно I Korean Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 24 жовтня 2010 року на міжнародному автодромі Кореї, Йонам, Чолла-Намдо, Південна Корея. Це була шістнадцята гонка сезону 2010 Формули-1.

Класифікація

Кваліфікація 

Примітки:
  – Renault Віталія Петрова був оштрафований на 5 позицій за спричинення аварії, яку можна було уникнути з Williams Ніко Хюлькенберга на початку Гран-прі Японії 2010.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки 

Гран-прі Кореї
Формула-1 — Чемпіонат 2010
Жовтень 2010